Damba Airport är en flygplats i Angola.   Den ligger i provinsen Uíge, i den nordvästra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Luanda. Damba Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Damba Airport är huvudsakligen platt, men åt sydväst är den kuperad. Damba Airport ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydväst om Damba Airport. Runt Damba Airport är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer..

I omgivningarna runt Damba Airport växer huvudsakligen savannskog.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Uíge